Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2010 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les deux joueuses ayant pris part à la finale simple de Roland-Garros 2010, Francesca Schiavone et Samantha Stosur, sont sorties dès le premier tour.

 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueuses sur gazon, notamment à Wimbledon.

Forfaits 

  Elena Dementieva (5, blessure gauche du mollet) →  Maria Elena Camerin
  Dinara Safina (21 s20, blessure au bas dos) →  Stéphanie Dubois
  María José Martínez Sánchez (23 s22, blessure au genou) →  Anastasia Pivovarova
  Sabine Lisicki (40, blessure gauche la cheville) →  Varvara Lepchenko
  Carla Suárez Navarro (43, blessure droit la cheville) →  Jarmila Groth
  Peng Shuai (44, maladie) →  Karolina Šprem
  Virginie Razzano (58, blessure a pied droit et la cheville) →  Michelle Larcher de Brito

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2010
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010
Tennis en juillet 2010